Івета Бенешова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Квета Пешке і Катарина Среботнік.

Пешке і Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Ліза Реймонд з рахунком 6–1, 4–6, [13–11].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Apia International Sydney, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд